Катрин Ручов-Штомпоровски (; ), в девичестве Ручов () — немецкая гребчиха, выступавшая за сборную Германии по академической гребле в период 1991—2004 годов. Двукратная олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира, победительница многих регат национального и международного значения. Также известна как тренер по академической гребле.

Биография 
Катрин Ручов родилась 2 апреля 1975 года в городе Варен, ГДР. Заниматься академической греблей начала в 1989 году, проходила подготовку в Берлине в столичном гребном клубе «Ванзе» под руководством тренеров Дитера Ома и Ютты Лау.

Впервые заявила о себе в гребле в 1991 году, выиграв серебряную медаль в парных одиночках на чемпионате мира среди юниоров в Испании. Год спустя на юниорском мировом первенстве в Канаде стала чемпионкой в одиночках. Ещё через год на аналогичных соревнованиях в Норвегии повторила это достижение в той же дисциплине.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 1994 года, когда вошла в основной состав немецкой национальной сборной и выступила на чемпионате мира в Индианаполисе, где одержала победу в зачёте парных четвёрок.

В 1995 году на мировом первенстве в Тампере вновь была лучшей в четвёрках.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте — в составе четырёхместного экипажа, куда также вошли гребчихи Керстин Кёппен, Яна Зоргерс и Катрин Борон, победила в четвёрках парных, получив тем самым золотую олимпийскую медаль.

В 1997 году в двойках одержала победу на домашнем этапе Кубка мира в Мюнхене, тогда как на чемпионате мира в Эгбелете попасть в число призёров не смогла — показала в одиночках лишь пятый результат.

В 1998 году побывала на мировом первенстве в Кёльне, откуда привезла награду серебряного достоинства, выигранную в одиночках — в решающем финальном заезде уступила россиянке Ирине Федотовой.

На чемпионате мира 1999 года в Сент-Катаринсе вновь стала серебряной призёркой в одиночках — на сей раз пропустила вперёд представительницу Белоруссии Екатерину Карстен.

Находясь в числе лидеров гребной команды Германии, Ручов-Штомпоровски благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 2000 года в Сиднее — здесь получила бронзу в одиночках, проиграв в финале Екатерине Карстен и Румяне Нейковой.

После сиднейской Олимпиады Катрин Ручов-Штомпоровски осталась в основном составе немецкой национальной сборной и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2001 году в одиночках она одержала победу на мировом первенстве в Люцерне, став таким образом четырёхкратной чемпионкой мира по академической гребле.

В 2002 году в одиночках выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира в Севилье.

На чемпионате мира 2003 года в Милане добавила в послужной список серебряную награду, полученную одиночках — в финале её обошла только гребчиха из Болгарии Румяна Нейкова.

В 2004 году представляла страну на Олимпийских играх в Афинах, где обошла всех своих соперниц в программе парных одиночек и завоевала ещё одну золотую олимпийскую медаль.

За выдающиеся спортивные достижения 16 марта 2005 года была награждена высшей спортивной наградой Германии «Серебряный лавровый лист».

Впоследствии занималась тренерской деятельностью в гребных клубах Эглизау и Потсдама. Замужем за известным немецким гребцом Бернхардом Штомпоровски, чемпионом мира среди лодок лёгкого веса. Мать двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Катрин Ручов-Штомпоровски  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Германии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1996 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2000 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы мира по академической гребле
Кавалеры Серебряного лаврового листа
Тренеры по академической гребле